La sigla MBA se puede referir a:

 Master of Business Administration, título académico de maestría;
 MBA, empresa italiana fabricante de motocicletas;
 Siglas del ordenador MacBook Air;
 Married But Available (en inglés: casado pero disponible);
 Código IATA internacional para el aeropuerto internacional de Moi (Kenia).